Лукавац може бити:

 Лукавац, град и седиште општине Лукавац, Федерација БиХ, БиХ
 Лукавац (Ваљево), насељено место града Ваљева, Република Србија
 Лукавац (Крушевац), насељено место града Крушевца, Република Србија
 Лукавац (Брчко), насеље у дистрикт Брчко, БиХ
 Лукавац (Слатина), насељено место општине Слатина, Република Хрватска

или:

 Операција Лукавац, војна операција Војске Републике Српске

Види још 

 Горњи Лукавац
 Доњи Лукавац
 Лукавица
 Лукава
 Лукићи
 Луковац
 Луковица
 Луково
 Лукомир